

Patronyme 

 René Ouvrard (1624-1694), prêtre, écrivain et compositeur français ;
 Jean-Baptiste-Michel Ouvrard de La Haie (1741-1821), religieux, écrivain français ;
 Gabriel-Julien Ouvrard (1770-1846), financier français, l’un des hommes les plus riches de France du Directoire à la fin du Premier Empire ;
 Jules Ouvrard (1798-1861), homme politique français ;
 Éloi Ouvrard (1855-1938) vedette du Café-concert ; (père du suivant)
 Gaston Ouvrard (1890-1981), auteur compositeur interprète français ; (fils du précédent)
 Pierre Ouvrard (1929-2008), relieur d'art québécois ; (frère de la suivante)
 Hélène Ouvrard (1938-1999), écrivain québécois ; (sœur du précédent)
 Roger Ouvrard (1932-2017), homme politique français ;
 Jean-Pierre Ouvrard, chef d'orchestre, musicologue, maître de conférences à l'université de Tours ;